Яков Абрамович Френкель (14 августа 1877, Таганрог — 21 ноября 1948, Москва) — музыковед, участник квартета, лектор, скрипач, участник камерных концертов, основатель районной музыкальной школы.

Биография 
 С 1901 год по 1904 год, преподавал теорию и историю музыки и по совместительству был инспектором музыкальных курсов Я. С. Кауфмана в Одессе.
 С 1920 года работал директором и преподавателем теории и истории музыки в Музыкальном техникуме.
 С 1934 год по 1948 год был одним из создателей симфонического оркестра научных работников, а также хора капеллы основанных при Доме ученых.

Семья 
 Племянник — Френкель, Яков Ильич — знаменитый физик-теоретик.

Публикации 
 К судьбам симфонической музыки в Одессе" (Муз. самообразование, 1907, № 11—12)
 «Памяти Э. Грига» (там же, № 13), «1905—1906 годы в Париже. Обрывки воспоминаний, силуэты» (Прожектор, 1926, № 3)
 «Шопен» (Красная нива, 1926, № 49),
 «Революция в музыкальной технике» (о вариафоне Е. А. Шолпо; Известия, 1935, № 121).

Литература 

 Лит. соч.: Шопен. — М., 1938;
 Иосиф Гайдн: Времена года. — М., 1938.
 Большая биографическая энциклопедия. 2009

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/30232/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C#sel= Френкель, Яков Абрамович] 
 Френкель Яков Абрамович